Deepsea Challenger - bathyscaaf
 Sea Challenger (schip, 2014) - offshore bouwschip